Scuderia, écurie en italien, peut faire référence à diverses écuries de Formule 1 :
 Scuderia Centro Sud team,
 Scuderia Ferrari, désignée souvent par Scuderia,
 Scuderia Italia,
 Scuderia Lancia,
 Scuderia Minardi,
 Scuderia Filipinetti,
 Scuderia Toro Rosso,
 Scuderia AlphaTauri
et aussi :
 Ferrari F430 Scuderia, une voiture de sport,